Сартак:

 Сартак (ум. ок. 1256) — третий правитель Улуса Джучи (ок. 1255/1256).
 Сартак — поселковая станция в Аскизском районе Хакасии.

См. также 
 Сартаково
 Сартаков
 Сиртаки